Niksar (district) - een district in Turkije
 Niksar (stad) - een stad in Turkije